Джон Пол Джонс (John Paul Jones):
 Джонс, Джон Пол (1747—1792) — американский капер эпохи Войны за независимость, контр-адмирал российского флота.
  (1890—1970) — американский атлет, обладатель нескольких мировых рекордов в беге на 1 милю.

Псевдоним 
 Джон Пол Джонс (1946) — псевдоним английского музыканта-мультиинструменталиста, музыкального продюсера, композитора, аранжировщика Джона Ричарда Болдуина, наиболее известного по участию в группе Led Zeppelin.

Прочее 
 «Джон Пол Джонс» — американский фильм 1959 года.